Berlbach steht für:

Gewässer:
 historisch für den Borbecker Mühlenbach in Essen
 alternativ für den Dormbach, ein Nebengewässer der Hörsel in Gotha